Doroschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Doroschenko (1882–1951), ukrainischer Historiker und Politiker
 Leonid Doroschenko (* 1964), israelisch-ukrainischer Handballspieler 
 Maryna Doroschenko (1981–2014), ukrainische Basketballspielerin
 Mychajlo Doroschenko (?–1628), ukrainischer Hetman der registrierten Kosaken
 Petro Doroschenko (1627–1698), ukrainischer Kosak und Hetman in der rechtsufrigen Ukraine